Sinbad le marin (parfois orthographié Sindbad le Marin), personnage de fiction persane au  ;

Films et séries télévisées

Conte 
 Sinbad le marin est un conte ancien d'origine perse autour des aventures d'un navigateur de Bassorah.

Films
 Sinbad le marin (Sinbad the sailor) film américain de Richard Wallace en 1947 ;
 Le Fils de Sinbad (Son of Sinbad), film américain réalisé par Ted Tetzlaff en 1955 ;
 Le Septième Voyage de Sinbad (The 7th Voyage of Sinbad), film américain réalisé par Nathan Juran en 1958 ;
 Les aventures de Sinbad le marin (Arabian naito: Shindobaddo no bôken), film d'animation japonais réalisé par  Yoshio Kuroda et Taiji Yabushita en 1962
 Capitaine Sinbad (Captain Sinbad), film germano-américain réalisé par Byron Haskin en 1963 ;
 Le Voyage fantastique de Sinbad (The Golden Voyage of Sinbad), film américain réalisé par Gordon Hessler en 1973 ;
 Sinbad et l'Œil du tigre (Sinbad and the Eye of the Tiger), film américain réalisé par Sam Wanamaker en 1977 ;
 Sinbad (Sinbad of the Seven Seas) film italo-américain d’Enzo G. Castellari en 1989 ;
 Sinbad : la Légende des sept mers (Sinbad: Legend of the Seven Seas), film d'animation américain de Tim Johnson et Patrick Gilmore en 2003.

Séries télévisées
  (), série de dessins animés de Kurokawa Fumio et Okazaki Kunihiko, 1975 — 1976 ;
 Les Aventures de Sinbad (The Adventures of Sinbad), série télévisée canadienne des années 1990 ;
 Sinbad, série télévisée britannique de 2012 ;
 Magi: Adventure of Sinbad (anime) (マギ シンドバッドの冒険), anime réalisé par les studio Lay-duce et diffusé au printemps 2016;

Astronomie 
 (41488) Sindbad, astéroïde
 Simbad (avec un m), base de données

Autres 
 le Sinbad est un yacht à voiles construit en 1950 et visible sur le slipway du Musée maritime de La Rochelle ;
 Le Sinbad est une goélette construite en 1955.
 SinBad, une série de bande dessinée écrite par Christophe Arleston.
Sinbad est un acteur et producteur américain né le  à Benton Harbor, Michigan (États-Unis) ;
Sindbad, service de référence virtuelle de la Bibliothèque nationale de France.
Les sept voyages de Sindbád, livre-jeu écrit par Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pécau en 1987.